Seeley är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alice Seeley Harris (1870–1970), brittisk baptistmissionär och politisk aktivist
 Drew Seeley (född 1982), kanadensisk skådespelare
 Elias P. Seeley (1791–1846), amerikansk politiker
 Harry Seeley (1839–1909), brittisk paleontolog
 

Engelska efternamn